Caino steht für:

 Caino (Lombardei), norditalienische Gemeinde in der Provinz Brescia
 Caino (Souro), Dorf im Suco Souro, Gemeinde Lautém in Osttimor
 eine antike Stadt in Gallien, heute Chinon in Frankreich
 Caiño, eine Rebsorte, siehe Borraçal